«Juan Medina» puede referirse a:
 Juan Medina (1971-), compositor español.
 Juan Medina (1823-1889), militar uruguayo.
 Juan Medina (1883-1922), militar mexicano.
 Juan de Medina (1489-1545), teólogo español.
 Juan de Medina de Pomar (1???-1248), eclesiástico castellano.